Большое Воронское — пресноводное озеро на территории Амбарнского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 16,2 км², площадь водосборного бассейна — 60,5 км². Располагается на высоте 80,2 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно почти на девять километров вытянуто с запада на восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные, местами заболоченные.

Через озеро течёт безымянный водоток, протекающий ниже течением через озеро Малое Воронское и впадающий в Ланозеро, через которое течёт река Гридина, впадающая в Белое море.

В озере более двух десятков безымянных островов различной площади, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000002828.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Гридины
Озёра Лоухского района